Кубок Йохана Кройфа 2007 года () — 18-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2006/07 ПСВ и обладатель Кубка Нидерландов 2006/07 «Аякс». Встреча состоялась 11 августа 2007 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2007
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Август 2007 года
События 11 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме